Charta von Florenz heißen
 Charta von Florenz (Charta der historischen Gärten) 1981 des International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) über Gartendenkmalschutz
 Charta von Florenz (GVO-Koexistenz) 2005 von Regionen der EU-Mitgliedern über Ablehnung des Anbaus genetisch veränderter Kulturen in ihrem Gebiet

Siehe auch:
 Europäisches Landschaftsübereinkommen, Konvention von Florenz